«Stray Heart» () — песня американской группы Green Day, промосингл (единственный) из их десятого студийного альбома ¡Dos!, второго альбома трилогии ¡Uno! ¡Dos! ¡Tré!.

О песне 

Премьера песни в рамках официального фан-клуба группы, Idiot Club, состоялась 8 октября 2012 года. В этот же день песня дебютировала в эфире BBC Radio 1 на шоу .

15 октября песня была выпущена в качестве альбомного промосингла в Великобритании чуть менее чем за месяц до выхода альбома. Тираж промосингла небольшой и по состоянию на декабрь 2012 года составляет всего лишь порядка 500 копий во всём мире.

18 октября в Idiot Club было объявлено, что 19 октября любой желающий может прийти в даунтаун Лос-Анджелеса на съёмки официального видеоклипа.

«Stray Heart» исполнялась участниками Green Day в рамках их сайд-проекта Foxboro Hot Tubs в качестве эксперимента со звучанием песни. Песня сочетает в себе поп-панковое звучание Green Day и звучание гаражного рока, присущее Foxboro Hot Tubs. «Stray Heart» была описана как песня с мотаунским звучанием, отсылающим к классической песне «» прародителей брит-попа The Jam.

Музыкальный видеоклип 

Видеоклип на «Stray Heart» был снят режиссёром Робертом Шобером (также известным как Roboshobo) и выпущен 7 ноября 2012 года. Клип начинается со сцены, в которой парень (Алекс Нокс) выбирает в музыкальном магазине пластинки, и покупает несколько альбомов Green Day, в их числе ¡Uno!, ¡Dos! и ¡Tré!. Как только он передаёт пластинки своей девушке (Ливэн Рамбин), в его груди, на том месте где должно быть сердце, появляется дыра, и девушка захлопывает дверь перед ним. Парень идёт по улице и видит следы крови на асфальте. Обнаружив своё сердце, он гонится за ним по городу до тех пор, пока его девушка не швыряет пластинки ему обратно.

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 

 
 

Песни Green Day
Синглы Reprise Records
Песни по алфавиту
Синглы по алфавиту
Синглы 2012 года
Синглы Green Day